Paul Guillaume peut désigner :
 Paul Guillaume (1744-1799), général de la Révolution française ;
 Paul Guillaume (1878-1962), psychologue, principal représentant français de la théorie de la Gestalt ;
 Paul Guillaume (1885-1968), historien de l'Orléanais ;
 Paul Guillaume (1891-1934), marchand d'art parisien.